Łukasz Kwiatkowski (koszykarz)
 Łukasz Kwiatkowski (kolarz torowy)